Каскадёры:

 «Каскадёры» — американский детективный фильм-драма 1977 года.
 «Каскадёры» — американский приключенческий экшен-сериал с элементами комедии (1981—1986).

См. также 
 Каскадёр